Pivnik lahko pomeni

 pivnik, pripomoček pri pisanju z nalivnim peresom
 pivnik (mamilo), listič, prepojen z mamilom